Кралски грохот (1999) () е дванадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 24 януари 1999 г. в Анахайм, Калифорния.

Обща информация 
Мотото на събитието е взето от обещание на Г-н Макмеън, че първият участник в кралското меле, Ледения Стив Остин, няма „шанс в ада“ да спечели мача. Тематичната песен за събитието, базирана на израза, ще се превърне в кеч музиката за групата на Макмеън Корпорацията и по-късно, на самия Макмеън, която той използва и до днес.

Основното събитие е годишният мач кралско меле, спечелен от Г-н Макмеън.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 90 секунди

 Номер 11 трябва да бъде Мош, но той е нападнат при излизането си от Мейбъл, който заема мястото му. Мидеон, Фарук и Брадшоу не участват в мача, но елиминират и отвличат Мейбъл. На следващата вечер те го връщат в Първична сила като Висцера.

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Анахайм